Robert Krups ist der Name folgender Personen:

* Robert Krups (Unternehmer) (1848–1916), deutscher Unternehmensgründer
 Robert Krups (Politiker) (1887–1950), deutscher Politiker, Bürgermeister von Neuwied